Melanophryniscus orejasmirandai – gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuchowatych.

Systematyka 
Melanophryniscus ten zalicza się do rodziny ropuchowatych.

Wcześniej gatunek ten uważano za podgatunek Melanophryniscus stelzneri. Zmienili to w 1992 Klappenbach i Langone.

Cykl życiowy 
Wykorzystując do rozrodu nieduże strumienie, w przeciwieństwie do niektórych swoich krewnych rozradzających się w ciekach wodnych istniejących cały rok.

Rozmieszczenie geograficzne 
Jest to endemit występujący tylko w Urugwaju, w departamencie Maldonado. Leży tam jego lokalizacja typowa: Sierra de Ánimas.

Ekologia 
Bytuje na wysokości 350-500 m nad poziomem morza.

Jego siedlisko to tereny trawiaste i skaliste.

Zagrożenia i ochrona 
Popularność tego gatunku na swym niewielkim zasięgu przedstawia się obficie. Sądzi się także, że całkowita liczebność gatunku nie zmienia się.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody przyznała gatunkowi status VU – Vulknerable (gatunek wrażliwy).

Z zagrożeń IUCN wymienia turystykę i pozysk drewna, choć nie stanowią one dlań dużego problemu.

Nie zamieszkuje terenów chronionych. IUCN dostrzega potrzebę monitoringu gatunku.

Przypisy 

Ropuchowate
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1986 roku